Герлахов може бити:

 Герлахов (Попрад), насељено мјесто у округу Попрад, Прешовски крај, Словачка Република
 Герлахов (Бардјејов), насељено мјесто у округу Бардјејов, Прешовски крај, Словачка Република